Заряд:
 Заряд в физике
 Электрический заряд — количественная характеристика, показывающая степень возможного участия тела в электромагнитных взаимодействиях.
 Магнитный заряд
 Цветной заряд — квантовое число в квантовой хромодинамике, приписываемое глюонам и кваркам.
 Слабый изоспин — квантовое число является зарядом поля слабого взаимодействия.
 Барионный заряд — вспомогательное число, сохраняющееся в определённом классе превращений элементарных частиц, не равное нулю у барионов (> 0) и антибарионов (< 0).
 Лептонный заряд — вспомогательное число, сохраняющееся в определённом классе превращений элементарных частиц, не равное нулю у лептонов (> 0) и антилептонов (< 0).
 Гиперзаряд — вспомогательное число, равное сумме барионного заряда и странности.
 Масса — для фундаментальних частиц является зарядом поля хиггса.
 В математике
 Заряд — термин теории меры.
 Заряд взрывчатого вещества — устройство, содержащее взрывчатое вещество и предназначенное для осуществления взрыва.
 Метательный заряд
 Заряд — команда КВН.